Александр Казимирович Толуш (1 мая 1910, Санкт-Петербург, Российская империя — 2 марта 1969, Ленинград, РСФСР, СССР) — советский шахматист, международный гроссмейстер (1953).

Биография 

В 15 лет лишился отца. С отчимом отношения не сложились, однако это не помешало ему заниматься самообразованием (школу так и не окончил — ушёл из девятого класса).

Участник Великой Отечественной войны, ушёл добровольцем на фронт, защищал Ленинград в дни блокады. В 1943 году отозван с фронта.

Вся жизнь Александра Толуша связана с Ленинградом. Здесь он начал играть в турнирах, 12 раз участвовал в чемпионатах города, трижды становился чемпионом. Участвовал в 10 чемпионатах СССР. Лучший результат Толуш показал в 18-м чемпионате СССР (1950 г.), где разделил 2—4 места. В 24-м чемпионате СССР (1957 г.) он лидировал до последнего тура, и лишь поражение от Таля (ставшего впервые чемпионом) отбросило Толуша на 4—5 места. В составе сборной Ленинграда стал победителем (1962 г.) и серебряным призером (1948 г.) командных первенств СССР.

Стиль Толуша можно охарактеризовать как активно-позиционный. Несмотря на любовь к атакующим, с шансами, позициям, Толуш избирал преимущественно закрытые дебюты. Толуш отличался высочайшим искусством захвата и удержания инициативы, поддержания напряжения. Даже среди советских шахматных мастеров Толуша отличали исключительные бойцовские качества. Приверженец остроатакующего стиля, всегда готовый ринуться в атаку, он нередко подбадривал себя боевым кличем: «Вперед, Казимирыч!». И об этой его привычке знал весь шахматный мир. Михаил Юдович писал, что Толуш и выигрывал, и проигрывал красиво, ибо сражался до последнего, умел изобретать коварные ловушки, был мастером преподносить неожиданности, резко меняющие характер борьбы. В мировой сокровищнице шахмат ряд прекрасных партий Толуша — как позиционных, так и острокомбинационных.

Толуш был тренером Пауля Кереса (в 1947—1955 гг.), Людмилы Руденко (в 1949—1953 гг.). В течение 8 лет (с 1952 до 1960 гг.) он тренировал Бориса Спасского, которому сумел привить вкус к атаке, к неочевидным жертвам материала. Вот что писал об этом Михаил Ботвинник: «Спасский предпочитает играть в том стиле, в каком в свое время играл Александр Толуш. Толуш начал общаться со Спасским, когда последнему было 14 или 15 лет, и они в дальнейшем несколько лет работали вместе. У Толуша была слабая техника, но замечательный самобытный стиль. У него не было настоящей школы, но когда требовалось создать на доске „заваруху“, где все фигуры начинали играть, он ловко захватывал инициативу и артистически проводил атаку». В 1963 году Толушу было присвоено звание заслуженного тренера СССР. Однажды победил будущего чемпиона мира по шахматам — Михаила Ботвинника (в чемпионате СССР 1944 г.).

Занимался шахматной журналистикой (репортажи в газете «Вечерний Ленинград» и на радио).

Скончался 2 марта 1969 года. Похоронен на Богословском кладбище.

Спортивные результаты

Соревнования по переписке 
А. Толуш имел звание международного мастера ИКЧФ. Он выиграл полуфинал 4-го чемпионата мира (1959—1962), а в финале (1962—1965) разделил 6—7 места.

Примечания

Литература 
 
 
 
 Тайманов М. Рыцарь атаки. // «64 — Шахматное обозрение». — 1982. — № 19. — С. 21—23.
 Александр Толуш. — М.: Физкультура и спорт, 1983. — 128 с.

Ссылки 

 Спортивный некрополь

Шахматисты СССР
Чемпионы России по шахматам
Мастера спорта СССР
Похороненные на Богословском кладбище
Интенданты Великой Отечественной войны